Филипп-Франсуа де Крой (; ум. 19 июня 1650, Брюссель), герцог д'Авре по праву жены, гранд Испании 1-го класса — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов, основатель линии герцогов д'Авре дома де Крой.

Биография 

Младший сын Филиппа де Кроя, графа де Сольр, и Гийеметты де Куси.

Виконт де Лангль, сеньор де Туркуэн.

В 1641 году назначен главнокомандующим испанской кавалерией, а в следующем году полковником валлонской гвардии. Возведен в достоинство гранда Испании 1-го класса.

Губернатор и капитан-генерал герцогства Люксембург и графства Шини, великий бальи Турне и шеф финансов Нидерландов.

В 1646 году был пожалован Филиппом IV в рыцари ордена Золотого руна.

Семья 

1-я жена (1635): Мари-Мадлен де Байёль, дочь графа Максимильена де Байёля и Екатерины де Лален

2-я жена (1.05.1643): Мари-Клер де Крой (1605—24.09.1664), герцогиня д'Авре, дочь Шарля-Александра де Кроя, маркиза д'Авре, и Иоланды де Линь, вдова его старшего брата Шарля-Филиппа-Александра де Кроя

Дети:

 Фердинанд-Жозеф-Франсуа де Крой (17.06.1644—10.08.1694), герцог д'Авре и де Крой. Жена (24.10.1668): Мари-Жозеф-Барб де Алевин (ум. 1713), дама де Вайи, дочь Александра де Алевина, сеньора де Вайи, и Иоланды-Барб де Бассомпьер
 Леопольдина-Вильгельмина-Клод-Изабелла де Крой (1647 — после 1655)

Литература 

 , p. 660 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 81—82 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 589—590

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D’OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Государственные деятели Нидерландов
Генералы Испании
Гранды Испании
Дом де Крой
Губернаторы Люксембурга